Ananda steht für:

 Ananda, Cousin und Lieblingsjünger des Buddha
 Ananda-Tempel, buddhistischer Tempel in Bagan

Person:
 Gabriel Ananda (* 1977), deutscher DJ und Produzent

Siehe auch:
 Anandapur (indische Stadt)